Hamburgo SV - clube de futebol alemão da cidade de Hamburgo
 HSV - sistema de cores formadas pelas componentes Hue (tonalidade), Saturation (saturação) e Value (valor)
 HSV - vírus da família dos herpes-vírus
 HSV - Holden Special Vehicles, montadora de carros esporte da Austrália, subsidiária da GM

Desambiguações de siglas